Bed & Breakfast (televisieprogramma, 1997), Nederlands televisieprogramma uit 1997
Bed & Breakfast (televisieprogramma, 2006)
Bed & Breakfast (televisieprogramma, 2012), Nederlands televisieprogramma uit 2012
Bed and Breakfast (film, 1930)
Bed and Breakfast (film, 1938)
Bed & Breakfast (film, 1992)
Bed & Breakfast (film, 2006)
Bed & Breakfast (film, 2010)
Logies en ontbijt, overnachting in een hotel of woonhuis waar het ontbijt voor de volgende dag bij inbegrepen is